

Geografia 
 Sant'Eutizio, frazione di Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo

Santi e beati 
 Sant'Eutizio di Ferento (†270 c.a.), parroco in Ferento martire sotto Aureliano, celebrato il 15 maggio;
 Sant'Eutizio od Euticio (IV secolo), martire in Umbria, celebrato il 1º luglio;
 Sant'Eutizio di Norcia (VI secolo), monaco presso Norcia, celebrato il 23 maggio.

Edifici di Culto 
 Sant'Eutizio a Soriano, chiesa dedicata al santo e sita a Soriano nel Cimino.